Westport ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Westport (Newfoundland and Labrador)
 Westport (Nova Scotia)
 Westport (Ontario)

in Irland: 
 Westport (Irland)

in Neuseeland:
 Westport (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Westport (Connecticut)
 Westport (Illinois)
 Westport (Indiana)
 Westport (Kalifornien)
 Westport (Kentucky)
 Westport (Massachusetts)
 Westport (Minnesota)
 Westport (Missouri)
 Westport (New York)
 Westport (North Carolina)
 Westport (Oklahoma)
 Westport (Oregon)
 Westport (Pennsylvania)
 Westport (South Dakota), im Brown County
 Westport (Tennessee)
 Westport (Washington)
 Westport (Wisconsin), im Richland County
 Westport (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin